Премьер-лига сезона 2007/08 — шестнадцатый розыгрыш английской Премьер-лиги, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Англии с 1992 года. Проводился с 11 августа 2007 года по 11 мая 2008 года. Первый гол этого чемпионата был забит Майклом Чопра, выступающим за «Сандерленд», на 94-й минуте матча с «Тоттенхэм Хотспур».

«Манчестер Юнайтед» защитил чемпионский титул, завоёванный в предыдущем сезоне, выиграв Премьер-лигу в 10-й раз (и в 17-й раз став чемпионом Англии).

Обзор сезона 
Старт сезона лучше всего удался лондонскому «Арсеналу». Подопечные Арсена Венгера с первых туров захватили лидерство и удерживали его на протяжении бо́льшей части турнира. Забуксовавшие на старте «Манчестер Юнайтед» и «Челси» смогли приблизиться к «Арсеналу» только во второй половине второго круга. Основной причиной утраты «канонирами» лидерства считается череда травм игроков «Арсенала». После «лондонского дерби» на «Стэмфорд Бридж» 23 марта, в котором «Арсенал» потерпел поражение со счётом 1:2, ведя по ходу встречи, команда Арсена Венгера опустилась уже на третье место. «Манчестер Юнайтед» в тот же день обыграл на «Олд Траффорд» «Ливерпуль», который снова выключился из борьбы за титул ещё зимой и теперь претендовал только на четвёртое место, дающее путёвку в Лигу чемпионов. После победы над «Эвертоном» «Ливерпуль» практически обеспечил себе этот результат. А 13 апреля выбыл из чемпионской гонки и «Арсенал», проиграв «красным дьяволам» со счётом 1:2, после чего на чемпионство осталось только два реальных претендента: «Манчестер Юнайтед» и «Челси». «Челси» едва не лишился последних шансов на титул, сыграв вничью с «Уиганом» (в добавленное время отличился Эмиль Хески, лишивший тем самым «синих» двух важнейших очков). Однако неделю спустя «Манчестер Юнайтед» не без труда добился ничейного результата в гостях с «Блэкберн Роверс», тем самым вернув «Челси» надежду на удачный исход турнира. «Манкунианцам» помог гол Карлоса Тевеса в самом конце матча. Спустя неделю «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» на «Стэмфорд Бридж» и тем самым сравнялся с ним по очкам. Впрочем, лучшая разница мячей сохранила первую строчку за клубом из Манчестера. В тот же день, 26 апреля, стало окончательно известно, какие четыре команды будут представлять Англию в Лиге чемпионов в следующем сезоне — «Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «Бирмингем Сити» и тем самым лишил «Эвертон» последних шансов занять четвёртое место. В итоге право участия главном клубном турнире Европы следующего сезона вновь получили клубы «большой четвёрки» — «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

11 мая в последнем туре «Челси» играл с «Болтоном». До последних минут матча «Челси» вели в счёте 1:0, но на последних минутах добавленного времени Петр Чех пропустил досадный мяч между ног от Мэттью Тейлора, и матч завершился вничью 1:1. «Манчестер Юнайтед» тем временем выиграл у «Уигана» в гостях со счётом 2:0. Победный гол забил Райан Гиггз, для которого этот матч стал 758-м в составе «Манчестер Юнайтед» — тем самым Райан сравнялся с обладателем рекорда — Бобби Чарльтоном. По результатам обоих матчей «Манчестер Юнайтед» занял первую строчку таблицы и тем самым в семнадцатый раз выиграл чемпионский титул Англии.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика сезона 
 «Дерби Каунти» установил сразу несколько антирекордов чемпионатов страны за всю их историю с 1889 года: по победам, поражениям, забитым голам.

Статистика игроков

Бомбардиры

Ежемесячные награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Премьер-лиги 
 Футбольные формы Премьер-лиги сезона 2007/08 

2007
Премьер-лига
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008